Са́ндра Пу́рпуро () — американская актриса.

Карьера 
В 1994—1998 годы Сандра играла на Бродвее.

Сандра дебютировала в кино в 1995 году, сыграв роль Спайк в эпизоде телесериала «». Её наиболее известны роли — Кэтрин МакКлейн из телесериала «Тюрьма Оз» и Офицера Лиз Лабеллы из телесериала «». Другие работы включают в себя гостевые появления в таких сериалах как «», «Полиция Нью-Йорка», «Клиент всегда мёртв», «Щит», «C.S.I.: Место преступления», «Два с половиной человека», «Отчаянные домохозяйки», «Малкольм в центре внимания», «Доктор Хаус» и «24 часа».

В 2006 году она снялась в короткометражном фильме «Человек против понедельника» режиссёра Иэна Зиринга.

Всего сыграла более чем в 60-ти фильмах и телесериалах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США